Rywalizacja drużynowa w szpadzie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 została rozegrana w dniach 5–6 sierpnia. Wystartowało 113 zawodników z 21 krajów.

Składy 
Każda z ekip mogła liczyć 6 zawodników. Do każdego meczu wybierano 4 zawodników.

 Argentyna
 Vito Simonetti
 Antonio Villamil
 Raúl Saucedo
 Floro Díaz
 Jorge Balza
 Adolfo Guido Lavalle

 Belgia
 Raymond Stasse
 Léopold Hauben
 Raymond Bru
 Jean-Marie Radoux
 Raoul Henkart
 Charles Debeur

 Brazylia
 Mario Biancalana
 Fortunato de Barros
 Henrique de Aguilar
 Walter de Paula
 Salvatore Scianamea

 Dania
 Mogens Lüchow
 Erik Andersen
 Ib Nielsen
 René Dybkær
 Jakob Lyng
 Kenneth Flindt

 Egipt
 Salah Dessouki
 Jean Asfar
 Mahmoud Younes
 Mohamed Abdel Rahman
 Osman Abdel Hafeez

 Finlandia
 Nils Sjöblom
 Olavi Larkas
 Erkki Kerttula
 Ilmari Vartia
 Kauko Jalkanen

 Francja
 Henri Guérin
 Henri Lepage
 Marcel Desprets
 Michel Pécheux
 Édouard Artigas
 Maurice Huet

 Grecja
 Athanasios Nanopoulos
 Andreas Skotidas
 Stefanos Zintzos
 Konstantinos Bembis
 Ioannis Karamazakis

 Kanada
 Robert Desjarlais
 Alf Horn
 Roland Asselin
 Georges Pouliot

 Kuba
 Roberto Mañalich
 Carlos Lamar
 Armando Barrientos
 Juan Antonio Martínez

 Luksemburg
 Fernand Leischen
 Paul Anen
 Émile Gretsch
 Gust Lamesch
 Erny Putz

 Meksyk
 Emilio Meraz
 Francisco Valero
 Benito Ramos
 Antonio Haro

 Norwegia
 Johan von Koss
 Egill Knutzen
 Alfred Eriksen
 Claus Mørch Sr.
 Sverre Gillebo

 Polska
 Antoni Sobik
 Rajmund Karwicki
 Jan Nawrocki
 Teodor Zaczyk
 Bolesław Banaś

 Portugalia
 Manuel Chagas
 José de Castro
 Emílio Lino
 Álvaro Pinto
 João Costa
 Carlos Dias

 Stany Zjednoczone
 Norman Lewis
 Andrew Boyd
 José Raoul de Capriles
 Donald Thompson
 Albert Wolff
 Ralph Goldstein

 Szwajcaria
 Fernand Thiébaud
 Robert Lips
 Jean Hauert
 Oswald Zappelli
 Otto Rüfenacht
 Marc Chamay

 Szwecja
 Sven Thofelt
 Per Carleson
 Frank Cervell
 Carl Forssell
 Bengt Ljungquist
 Arne Tollbom

 Węgry
 Imre Hennyei
 Pál Dunay
 Béla Rerrich
 Béla Mikla
 Lajos Balthazár
 Béla Bay

 Wielka Brytania
 Charles de Beaumont
 Terry Beddard
 Ronald Parfitt
 rchibald Craig
 Michael McCready
 Albert Pelling

 Włochy
 Edoardo Mangiarotti
 Carlo Agostoni
 Dario Mangiarotti
 Luigi Cantone
 Marco Antonio Mandruzzato
 Fiorenzo Marini

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w siedmiu grupach. Z każdej grup dwie najlepsze reprezentacje awansowały do rundy drugiej. W drugiej rundzie rywalizowano w czterech grupach, a dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinału. W półfinałach rywalizowano w dwóch grupach i podobnie jak miało to miejsce w poprzednich rundach, dwie najlepsze drużyny awansowały do finału.
W każdej drużynie było czterech zawodników. Rywalizowano systemem każdy z każdym, Mecz wygrywała drużyna która pierwsza osiągnęła 9 zwycięstw indywidualnych (maksymalnie w pojedynku mogło się odbyć 16 meczy). W przypadku remisu decydowały o zwycięstwie decydowały otrzymane trafienia. Mecze nie mające wspływu na ustalenie kolejności nie były rozgrywane.

Runda 1 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4
Z uwagi na wycofanie się zespołu Chile w grupie nie został rozegrany żadne pojedynek.

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

Runda 2 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Półfinał 
 Grupa 1

 Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948